Elárulva (Betrayed), 1988-ban bemutatott amerikai filmthriller
Elárulva (Senza via d'uscita - Un amore spezzato), 2007-ben bemutatott olasz televíziós filmdráma
Elárulva (Stolen), 2012-ben bemutatott amerikai akcióthriller
Elárulva (A Mother Betrayed), 2015-ben bemutatott amerikai televíziós filmthriller

Elárulva (Betrayed), 2016-ban indult amerikai bűnügyi dokumentumfilm-sorozat

Elárulva (Sadakatsiz), 2020-ban indult török drámasorozat